Governor’s Mansion ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Governor’s Mansion (Alabama), ID-Nr. 72000172
 Governor’s Mansion (Michigan), ID-Nr. 75000939
 Governor’s Mansion (Nevada), ID-Nr. 76002242
 Governor’s Mansion (Texas), ID-Nr. 70000896
 Governor’s Mansion (Virginia), ID-Nr. 69000360
 Governor’s Mansion (Wyoming), ID-Nr. 69000192